Ким Су Хён (; , Республика Корея) — корейский актёр, певец, телеведущий и модель.

Биография

Детство и юность 
Ким Су Хён родился 16 февраля 1988 года в Сеуле в музыкальной семье. Мать Су Хёна поощряла его посещения уроков актёрского мастерства в школьные годы. Его отец — известный в 1980-е годы корейский рок-певец Ким Джон Хун (), солист группы «Семь дельфинов». Сводная сестра по отцу —  — тоже певица. Двоюродный брат Ким Хэ Соль, больше известный под именем , — поп- и хип-хоп исполнитель, продюсер, автор песен. Несмотря на наличие таких разносторонних родственников, мальчик рос интровертом.

Ким Су Хён окончил начальную, среднюю и высшую школы в районе Каннамгу. В средней школе Су Хён был очень тихим мальчиком, ввиду своей природной замкнутости, и никто не ожидал увидеть его в индустрии развлечений. В средней школе он впервые начал играть для того, чтобы изменить свою личность. Но когда он начал старательно запоминать сценарии и практиковался в школьных спектаклях, то впервые задумался о том, чтобы стать актёром. Он сыграл в мюзиклах «Бриолин» и «Сон в летнюю ночь» в роли Пака в 2003 году.

В 2009 году Су Хён поступил в университет Чунан в Сеуле на специальность «Актёр театра и кино».

Карьера 
В 2007 году у Су Хёна состоялся дебют на телевидении — молодой актёр снялся в ситкоме «Улыбнитесь. Сейчас вылетит птичка» (). Затем он появился в сериале 2008 года «Аквариумные рыбки», который основан на реальных событиях и повествует о проблемах школьников, вся жизнь которых сосредоточена на получении образования. Фильм завоевал несколько наград, включая премию Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза. Также участвовал в проекте «Отчий дом» (2009). Мини-сериал «Отчий дом» состоял из 2-х эпизодов, в которой Су Хён снимался вместе с опытным актёром Чхве Мин Су. Кроме того, в 2009 году Ким Су Хён появился в дораме «Будет ли снег на Рождество?» и в дораме «Гигант» (2010), сыграв младшую версию мужских персонажей. Участие в данных проектах позволило ему подняться по карьерной лестнице.

В 2009 году Ким Су Хён играл роль в короткометражном фильме «Worst Friends by Namkoong Sun» («Заклятые друзья»), снятом Корейским национальным университетом искусств, который получил награду в категории «Лучшая социальная драма» на фестивале короткометражного кино. Он также был ведущим шоу «Sonyeon Sonyeo Гайо Baekseo» в том же году.

Ким Су Хён получил большую популярность в 2011 году, сыграв деревенского парня, который оказывается музыкальным гением, в подростковом сериале «». Не имея какого-либо опыта, молодой актёр учился пению и танцам в течение трёх месяцев в агентстве JYP Entertainment. Су Хён учился петь и танцевать по несколько часов каждый день. Он принял участие в записи двух саундтреков для сериала: «Dreaming» и «Dream High». Сериал получил высокие рейтинги в Корее, завоевал несколько международных наград, в том числе впервые в истории корейского кино отмечен призом «Золотая роза» телевидения Швейцарии. После завершения первого сезона сериала артист участвовал в концертах и музыкальных шоу, сыграл эпизодическую роль в пилотной серии второго сезона. Второй сезон вышел на экраны в 2012 году, но уже с другим актёрским составом.

Его популярность резко возросла, когда он снялся в сериале «Солнце в объятиях Луны», рейтинг которого к финальному эпизоду достиг 42,2 %. Актёр снова принял участие в записи саундтрека, исполнив балладу «Only You», которая возглавила музыкальные чарты, а также более современную композицию «Another Way». Позже он выиграл награду как «Лучший актёр» на «2012 Baeksang Arts Awards». Его победу горячо обсуждали, так как он был самым молодым актёром в числе номинантов. После получения трофея Су Хён сказал: «Я очень благодарен за это, но у меня такое такое чувство, будто мне задали много домашней работы. Я буду стараться стать лучшим актёром, чтобы быть достойным этой награды».

С успехом дорамы «Солнце в объятиях Луны» Су Хён установил новый рекорд, будучи рекламной моделью 17 брендов одновременно, в том числе представителем ноутбуков, фотоаппаратов, костюмов, косметики, спортивной одежды, кофе, пиццы, мороженого, желе, прохладительных напитков, пива, смягчителя ткани  По словам представителей индустрии развлечений, Су Хён получил более 6 млрд вон (5,3 млн $) за эксклюзивные сделки (большинство корейских знаменитостей из категории «A» зарабатывают от 300 млн до 350 млн вон).

В 2012 году Су Хён дебютировал на большом экране в фильме «Воры», который называют в прессе корейской версией фильма «Одиннадцать друзей Оушена». Его герой, Чампано, самый молодой член банды корейских и китайских воров, которые объединились, чтобы украсть бриллиант «Слеза Солнца» в казино Макао. Фильм «Воры» стал самым кассовым фильмом в истории корейского кино на тот момент.

Пика своей славы в Корее и за рубежом Ким Су Хён достиг, снявшись в сериале 2013 года выпуска «Человек со звезды», повествующем о любви мужчины с другой планеты и земной женщины. В это же году Ким Су Хён исполнил роль шпиона, обладающего даром читать чужие мысли, в коммерчески успешном фильме «Тайная миссия». Через два года Ким Су Хён снялся в сериале «Продюсеры», главными героями которого стали сотрудники телевизионного канала KBS. Часть сотрудников работает в компании много лет и не всегда готова воспринимать идеи молодого поколения.

Последняя кинематографическая работа — фильм 2017 года «Настоящий», в котором Ким Су Хён исполняет сразу две роли. Осенью этого же года был призван в армию на 21 месяц. Демобилизован 1 июля 2019 года.

Фильмография 
 Основная статья:

Фильмы

Телесериалы

Музыкальные видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 

Актёры Республики Корея
Певцы и певицы Республики Корея
Лауреаты премии «Пэксан» за лучшую мужскую роль (телевидение)
Лауреаты премии «Пэксан» в номинации «Лучший актёр-новичок» (кинематограф)